Reprezentacja Wielkiej Brytanii w rugby 7 mężczyzn – olimpijska drużyna rugby 7, składająca się z reprezentantów Anglii, Szkocji oraz Walii.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Zobacz też 
 Reprezentacja Anglii w rugby 7 mężczyzn
 Reprezentacja Szkocji w rugby 7 mężczyzn
 Reprezentacja Walii w rugby 7 mężczyzn

Reprezentacje Wielkiej Brytanii w rugby union